Лесной кри (Woods Cree) — находящаяся под угрозой исчезновения разновидность языка кри, на котором говорит народ кри, проживающий внутри страны юго-западнее от города Чурчилл, далеко к северу от штата Манитоба к Саскачеван в Канаде. Также является непалатализованным th-диалектом.

Примечания

Ссылки 
 Лесной кри на Ethnologue

Языки Канады
Алгонкинские языки